Бон (де) Булонь (также Буллонь), в литературе называемый Старшим (, ; 22 февраля 1649, Париж — 17 мая 1717, там же) — французский живописец, рисовальщик,  и . Представитель творческой династии Булонь, старший сын и ученик Луи Булоня Старого, представитель классицистического «большого стиля» эпохи царствования Людовика XIV.

Биография 
Булонь родился 22 февраля 1649 года в городе Париже в семье художника Луи де Булоня. Считался самым одарённым из его детей. Брат художника Луи Булоня Младшего и художницы Мадлен Булонь.

Первые уроки рисования получил под руководством своего отца, которому, как полагают, он помогал в его работе в Большой галерее Луврского дворца.

Благодаря отцу и содействию Ж. Б. Кольбера, Бон де Булонь был направлен на учëбу во Французскую академию в Риме в качестве пенсионера Академии. Во время обучения выполнял копии известных произведений мастеров живописи, в частности, ряд фресок Рафаэля в Ватикане. Изучал работы Корреджо, А. Карраччи, Г. Рени, Доменикино и Ф. Альбани. Затем побывал в Ломбардии, где завершил обучение.

Возвратившись в Париж, в 1692 году был назначен профессором Королевской академии живописи и скульптуры. За время преподавания в Академии воспитал целую плеяду талантливых художников, среди его учеников были: Робер Турньер, Шарль Парросель, Жан Рау, Себастьян Леклерк, Жан-Батист Сантерр, Луи де Сильвестр и другие.

Бон де Булонь Старший умер 17 мая 1717 года в родном городе.

Творчество 
Писал картины, в основном, на мифологические и исторические темы, а также портреты, проявляя большое сходство с работами великих итальянских мастеров. Картины Бон де Булоня Старшего отличаются богатством содержания, но иногда небрежностью отделки.

Из картин его можно назвать:
 «Сражение Геркулеса с центаврами»,
 «Св. Иероним и св. Амвросий» (находятся в Лувре);
 «Обручение св. Екатерины»,
 «Вертумний и Помона»,
 «Венера и Эней»,
 «Гиппомен и Аталанта»,
 «Александр Македонский на развалинах Трои» (в Эрмитаже в Санкт-Петербурге) и др.

Примечания

Источник

Литература 
Первичные источники
 
Очерки жизни и творчества
 
Другие работы
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 
 Portail des collections des musées de France. BOULLOGNE BON

Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века
Художники барокко
Исторические художники Франции
Гравёры Франции
Педагоги XVII века
Педагоги XVIII века
Педагоги Франции
Художники-педагоги
Члены Гильдии Святого Луки (Париж)